«Клари́сса» (фр. Clarissa) — телевизионный художественный фильм французского кинорежиссёра Жака Дере, поставленный в 1997 (1998) году на французском телевидении. Экранизация одноимённой неоконченной новеллы австрийского писателя Стефана Цвейга.

Сюжет
Экранизация неоконченной новеллы Стефана Цвейга «Кларисса».  Действие начинается летом 1914 года накануне Первой мировой войны. Молодая девушка Кларисса —  дочь австрийского генерала и помощница известного психиатра профессора Зильберштейна. Кларисса родилась и выросла в мире, казавшемся ей бессмертным и совершенным: в Австро-Венгерской империи. В июле 1914 года Клариссу приглашают на конгресс в Люцерну, где она вынуждена впервые столкнуться с кризисами быстро меняющегося времени. Там Кларисса знакомится с французом   — учителем Леонаром. Молодые люди с первой встречи влюбляются друг в друга. В течение трёх недель, которые Кларисса и Леонар проводят  вдвоём в путешествии по Швейцарии, они счастливы и мечтают прожить вместе всю жизнь. Однако в Альпах они узнают о начале Первой мировой войны, о том, что теперь их страны стали врагами. Влюблённые вынуждены расстаться, как им кажется, ненадолго. Кларисса возвращается домой, начинает работать медсестрой в госпитале и обнаруживает, что беременна. Она пишет письма Леонару, но не получает ответа. Один из пациентов госпиталя, Готфрид, которому нужна причина, чтобы избежать военной службы, предлагает ей выйти за него замуж. С отчаяния и для того, чтобы у её будущего ребёнка было законное имя, Кларисса соглашается. Проходит много лет, отец Клариссы умирает и перед смертью просит у дочери прощения за то, что долгие годы скрывал от неё письма Леонара, который до сих пор любит её. Кларисса, бросив всё, едет на поиски возлюбленного.

В ролях
 Марушка Детмерс  — Кларисса Шультцер
 Стефан Фрейсс  — Леонар
 Клод Риш — профессор Зильберштейн
 Вольфганг Гассер — отец Клариссы 
 Тобиас Моретти  — Готфрид 
 Елена София Риччи — Марион 
 Фриц Карл — Юбер
 Майкл Рочопф — Эдуард
 Доротея Партон — мадам Кутчера
 Роберт Хоффманн,
 Николас Хэффнер,
 Кристин Бранднер,
 Элизабет Крист, и др.

Съёмочная группа
 Режиссёр: Жак Дере
 Продюсер: Кристин Гуз-Реналь
 Сценарий: Стефан Цвейг (автор новеллы), Жан-Клод Карьер
 Оператор: Михаэль Эпп
 Композитор: Эрик Демарсан
 Художник-постановщик: Гервиг Либовицки
 Художник по костюмам:  Барбара Демут 
 Монтаж:  Сильви Понтуазо

Издание на видео
 Премьера фильма в Италии состоялась в 1997 году, во Франции  —  9 ноября 1998 года. 
 Выпущен на DVD.
 В России выпущен на DVD 17 ноября 2011 года фирмой «Cinema Prestige».

Ссылки

 Фильм «Кларисса» на IMDb 
  Фильм «Кларисса» на CITWF 
 Фильм «Кларисса» на сайте фирмы «Cinema Prestige»
 Фильм «Кларисса» на сайте «Base de données de films francais avec images» 
 Фотогалерея фильма «Кларисса» на сайте iVid 

Экранизации произведений Стефана Цвейга
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы Австрии
Фильмы Жака Дере
Фильмы Франции 1998 года
Фильмы Австрии 1998 года
Фильмы France 2
Телефильмы Taurus Film
Телефильмы по алфавиту
Телефильмы Франции
Телефильмы Германии
Телефильмы Австрии
Телефильмы 1998 года
Фильмы Progefi